Бойль — один из вариантов транскрипции английской фамилии Boyle (другой вариант — Бойл).

Известные носители:

 Бойль, Джозеф Уайтсайд (1867—1923) — канадский авантюрист, золотопромышленник, разведчик.
 Бойль, Платон Алексеевич (?—1825) — русский контр-адмирал.
 Бойль, Ричард (1888—1953) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Бойль, Роберт (1627—1691) — физик, химик и богослов.
 Бойль, Роман Платонович (1794—1854) — русский вице-адмирал.

См. также 
 Бойль — лунный кратер.